Zone – comune italiano nella provincia di Brescia
 Zone – gruppo musicale giapponese

Pagine correlate 
 The Zone
 Zona

Altri progetti